Albert Mohler (1959-), historien et théologien américain ;
 Armin Mohler (1920-2003), écrivain, universitaire, journaliste, suisse ;
 Charles Mohler (1910 - 1987), résistant français ;
 Gustave Mohler (1836-1920), graveur du nivernais ;
 Johann Adam Möhler (1796-1838), historien et un théologien catholique allemand.
Patronyme allemand
Patronyme germanique